Михаи́л Лива́нов:
 Ливанов, Михаил Егорович (Георгиевич) (1751—1800) — российский агроном.
 Ливанов, Михаил Николаевич (1907—1986) — советский учёный-физиолог.